Loděnice (okres Beroun), een Tsjechische plaats in het district Beroun
 Loděnice (okres Brno-venkov), een Tsjechische plaats in het district Brno-venkov